Marcus T. Paulk (Los Angeles, 12 de outubro de 1986) é um ator e dançarino americano que ficou conhecido por seu papel como Myles Mitchell na sitcom Moesha, que foi ao ar de 1996 a 2001. Também apareceu no filme Roll Bounce, de 2005, como 'The Funk' em Another Cinderella Story, e com Antonio Banderas no filme Take the Lead (2006).

Filmografia
 Red Tails (2009) David 'Deke' Watkins
 Extreme Movie (2008) Wyatt
 Taking Five (2007) Lincoln
 Take the Lead (2006) Eddie
 Roll Bounce (2005) Boo
 The Nightmare Room: Scareful What You Wish For (2001) Ryan
 The Fresh Prince of Bel-Air (1994) Boy on dad's back (não creditado)
 Nothing to Lose (1997) Joey
 One Night Stand (1997) Young Charlie
 Moesha (1996-2001) Myles Mitchell
 Thea as Cedric
 Another Cinderella Story (2008) as Dustin "The Funk"
 High School Musical 3: Senior Year (2008) Cameo: Boy at Troy's Party (não creditado)
 Martin as Marvin

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Atores afro-americanos
Naturais de Los Angeles